

Persone

Calciatori
 David Acevedo – ex calciatore argentino
 Eduardo Acevedo – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Elmer Acevedo – ex calciatore salvadoregno
 Erick Acevedo – giocatore di calcio a 5 guatemalteco
 Gerson Acevedo – calciatore cileno
 Walter Acevedo – calciatore argentino

Altre persone
 Alonso de Acevedo – poeta spagnolo
 Aníbal Acevedo Vilá – politico portoricano
 Eduardo Acevedo Díaz – scrittore uruguaiano
 Felicindo Iglesias y Acevedo – pittore spagnolo
 José Acevedo – pittore spagnolo
 Kirk Acevedo – attore statunitense
 Manuel Acevedo – pittore spagnolo
 Manuel de Acevedo y Zúñiga – viceré del regno di Napoli
 Mario Casariego y Acevedo – cardinale spagnolo
 Pedro Enríquez de Acevedo – generale e politico spagnolo
 Rafael Acevedo – ex ciclista su strada colombiano

Altro
 21501 Acevedo – asteroide
 Acevedo – comune della Colombia
 Acevedo – comune del Venezuela